Давид Тимор Копови (; 17 октября 1989, Каркахенте) — испанский футболист, полузащитник клуба «Уэска».

Биография 
Тимор является выпускником молодёжной академии «Валенсии». В 2008 году он присоединился к команде Б и стал играть на уровне третьего испанского дивизиона.

Летом 2010 года он подписал контракт с «Осасуной», но подавляющее большинство матчей первого сезона он провел в резервной команде. 23 апреля 2011 года Тимор дебютировал за основной состав, сыграв последние 10 минут матча Ла лиги против «Барселоны».

Летом 2013 года «Осасуна» отдала в его в аренду в клуб «Жирона», где он провёл 39 матчей и забил 9 мячей. В составе «Осасуной» провёл 47 матчей и забил только один мяч.

Летом 2014 он подписал контракт с испанским «Вальядолидом»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Реал Вальядолида»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Уэска»